Чемпионаты Европы по волейболу среди юношей (CEV U19 Volleyball European Championship) — соревнования для мужских юниорских сборных, проводимые под эгидой Европейской конфедерации волейбола (CEV).
 
Проводился с 1995 года с периодичностью один раз в два года по нечётным годам, в соревнованиях участвовали спортсмены до 19 лет.  Начиная с турнира 2018 года, возрастной ценз был снижен до 18 лет. Отдельно с 2017 года стал проводиться чемпионат Европы по волейболу среди игроков не старше 17 лет.

Призёры

Титулы

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола